Kerria ist der Name

einer Gattung der Schildläuse, darunter vor allem die Lackschildlaus (Kerria lacca)
einer monotypischen Gattung der Rosengewächse, siehe Kerrie